Ancó (pell): tros de pell que cobreix les anques, a banda i banda de la cua, en els cavalls, ases i altres animals equins.
 Ancó (construcció): mènsula que sosté una cornisa a ambdós costats d'un buit.